Gislaved puede referirse a:

 Gislaved, municipio en la provincia de Jönköping en Suecia.

 Gislaved, localidad del municipio anterior.

 Gislaved, marca sueca de neumáticos de la corporación Continental AG.